The Heat Wave – film del 1911 diretto da Frank Wilson
 The Heat Wave – film del 1912 prodotto dalla Pathé Frères